Diamantense – abitanti di Diamante (Brasile)
Diamantense – abitanti di Diamante do Norte
Diamantense – abitanti di Diamante do Sul